Homlokzat (építészet)
 Homlokzat (szociálpszichológia)
 Homlokzat programtervezési minta